Teatro Principal è un nome usato nei paesi ispanofoni per i seguenti edifici teatrali:

Cuba
 Teatro Principal di Camagüey
 Teatro Principal di Ciego de Ávila
 Teatro Principal di Sancti Spíritus

Messico
 Teatro Principal di Città del Messico
 Teatro Principal di Puebla

Spagna
 Teatro Principal di Alicante
 Teatro Principal di Alcoy
 Teatro Principal di Barcellona
 Teatro Principal di Burgos
 Teatro Principal di Inca
 Teatro Principal di Mahón
 Teatro Principal di Palma di Maiorca
 Teatro Principal di Puerto Real
 Teatro Principal di Reinosa
 Teatro Principal di San Sebastián
 Teatro Principal di Santander
 Teatro Principal di Saragozza
 Teatro Principal di Torrelavega
 Teatro Principal di Valencia
 Teatro Principal di Vitoria
 Teatro Principal di Zamora

Venezuela
 Teatro Principal di Caracas